Niemcy:
 Mainz-Weisenau – okręg administracyjny Moguncji
 Mainz-Weisenau – dawny przystanek kolejowy w Moguncji

Zobacz też:
 Weisenau